Сигма — многозначный термин:

 Сигма — буква греческого алфавита.

Математика 
 Сигма — язык записи графа алгоритма.
 Стандартное отклонение в теории вероятностей.
 Сигма-алгебра в теории множеств.

Литература 
 «Сигма» — серия книг автора Джеймс Роллинс.
 «Сигма-Ф» («Сумма фантастики») — приз читательских симпатий журнала «Если».

Псевдоним 
 Святополк-Мирская, Анастасия Казимировна — российский и советский драматург.
 Cоколов (Сокол), Евгений Григорьевич (1893—1939) — советский поэт.
 Сыромятников, Сергей Николаевич (1864—1933) — российский и советский журналист.

Техника 
 «Сигма» — российский лёгкий самолёт общего назначения.
 «Сигма» — моторный катер.

Другое 
 «Сигма» — чешский футбольный клуб из Оломоуца.
 «Сигма» — спецподразделение пограничных войск Российской Федерации.
 «Сигма» — украинский региональный телевизионный канал Мариуполя.
 «Сигма» — тип личности.

См. также